Pārdaugava Riga ist der Name folgender Sportvereine:

 Pārdaugava Riga, früherer Name von Dinamo Riga (1940–1995), lettischer Eishockeyclub
 HK Pārdaugava Riga (2016), lettischer Eishockeyclub 
 FK Pārdaugava Riga, lettischer Fußballverein